La Aviva Premiership 2012-2013 è stata la 26ª stagione della English Premiership. In questa stagione gli Harlequins hanno difeso il titolo vinto nell'anno precedente contro i Leicester Tigers. I London Welsh sono invece la squadra promossa dopo aver vinto l'RFU Championship 2011-2012 grazie alla vittoria in finale contro i Cornish Pirates, e dopo un lungo processo di appello riguardo ad una presunta inadempienza rispetto ai requisiti per la partecipazione alla Premierships. I Newcastle Falcons, terminati in fondo alla classifica della stagione 2011–12 sono stati relegati nella RFU Championship.
La stagione si è conclusa con la vittoria del decimo titolo nella propria storia per i Leicester Tigers che hanno battuto in finale il Northampton Saints 37-17. Retrocede invece, dopo un solo anno nella massima serie, il London Welsh, fanalino di coda della classifica al termine della stagione regolare.

Club partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff

Semifinali

Finale

Note